Erlinghausen ist der Name eines Ortsteils
 der Gemeinde Nümbrecht im Oberbergischen Kreis, siehe Erlinghausen (Nümbrecht)
 der Stadt Marsberg im Hochsauerlandkreis, siehe Erlinghausen (Marsberg)